<noinclude>

Ілля Еренбург:
 Еренбург Ілля Григорович (1891-1967) — російський письменник, поет, перекладач з французької та іспанської мов, публіцист і громадський діяч, військовий кореспондент, фотограф.
 Еренбург Ілля Лазарович (1887-1920) — художник, учасник Громадянської війни, брат Наталії Еренбург.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок